Hinsdorf ist der Name folgender Orte in Sachsen-Anhalt:

 Hinsdorf (Petersberg), Teil des Ortsteils Mösthinsdorf der Gemeinde Petersberg im Saalekreis
 Hinsdorf, Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld